Michiel de Ruyter (1607-1676), amiral néerlandais, père d'Engel de Ruyter.

Titre 

 Michiel de Ruyter est un film historique néerlando-belge coproduit, photographié et réalisé par Roel Reiné sorti en 2015.